La Druga savezna liga SFRJ 1976-1977, conosciuta semplicemente come Druga liga 1976-1977, fu la 31ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio. 

Questa fu la quattordicesima edizione basata su due gironi. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia.

Vennero promosse in Prva Liga 1977-1978 le vincitrici dei due gironi. Retrocessero in terza divisione 8 squadre in totale: le ultime 3 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.Dato che dalla Prva Liga 1976-1977 retrocessero una squadra bosniaca ed una serba, dalla Druga liga scesero 4 compagini dal girone Ovest e 4 da quello Est.

Provenienza

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1977-1978.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Classifica marcatori

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1977-1978.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1976-1977
Kup Maršala Tita 1976-1977

Collegamenti esterni 
  Stagione 1976-1977 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1976-1977 su exYUfudbal
  Stagione 1976-1977 su sportsport.ba
  Stagione 1976-1977 su rsssf.com
  Classifiche 1976-1977 su izbrisani

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava